Il existe plusieurs « conventions de New York » :
 La Convention de New York sur l'apatridie, signée le 
 La Convention de New York sur l'arbitrage, signée le 
 La Convention de New York sur la réduction des cas d'apatridie, signée le 
 La Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, signée le